Kvinnherad kyrka  (Nynorska:Kvinnherad kyrkje) är en stenkyrka byggd runt år 1250. Kyrkan ligger i Rosendal i Kvinnherad kommun i Hordaland fylke i Norge.

Kyrkan ägdes länge av Baroniet Rosendal men kommunen tog över ägandet 1910. Kyrkan har 380 sittplatser.

Interiören i kyrkan har genomgått stora förändringar under åren och endast altaret samt två gotiska klockor har bevarats från dess ursprungliga skick.

</center>

Externa länkar
 DIS Hordaland om kirken (På norska (nynorsk))
 Omtale av Kvinnherad kirke i Kirkesøk (På norska (nynorsk))

Kyrkobyggnader i Hordaland fylke
Kyrkobyggnader i Bjørgvins stift
Byggnader i Kvinnherads kommun
Kyrkobyggnader invigda under 1200-talet
Medeltida kyrkobyggnader i Norge